Weiden in der Oberpfalz település Németországban, azon belül Bajorországban.

Közigazgatás 
A 15 városrésze:

* állandó és másodlagos lakhely  2016 december 31-én

Népesség
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:

Kapcsolódó szócikkek 
 Bajorország települései

További információk

Források

Bajorország települései
Bottal létrehozott német település cikkek